Vrijenban (gemeente), een voormalige ambachtsheerlijkheid en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Vrijenban (wijk), een wijk in de gemeente Delft, genoemd naar de voormalige gemeente Vrijenban